EFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Efogi (Papua Nuova Guinea)